hrabstwo Richland (ang. Richland County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Richland (ang. Richland County) w USA, w stanie Montana
 hrabstwo Richland (ang. Richland County) w USA, w stanie Dakota Północna
 hrabstwo Richland (ang. Richland County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Richland (ang. Richland County) w USA, w stanie Karolina Południowa
 hrabstwo Richland (ang. Richland County) w USA, w stanie Wisconsin